Beinn Bhreac (gesprenkelter Berg) ist der Name folgender schottischen Berge:

 Beinn Bhreac (Aberdeenshire), Aberdeenshire
 Beinn Bhreac (Cowal), Argyll and Bute
 Beinn Bhreac (Islay), Argyll and Bute
 Beinn Bhreac (Jura), Argyll and Bute
 Beinn Bhreac (Kintyre), Argyll and Bute
 Beinn Bhreac (Loch Creran), Argyll and Bute
 Beinn Bhreac (Loch Eck), Argyll and Bute
 Beinn Bhreac (Loch Lomond), Stirling
 Beinn Bhreac (Loch Lubnaig), Stirling
 Beinn Bhreac (Loch Mhairc), Perth and Kinross
 Beinn Bhreac (Loch Striven), Argyll and Bute
 Beinn Bhreac (Loch Tay, Perth and Kinross), Perth and Kinross
 Beinn Bhreac (Loch Tay, Stirling), Stirling
 Beinn Bhreac (Loch Tulla), Argyll and Bute
 Beinn Bhreac (Lochan Shira), Argyll and Bute
 Beinn Bhreac (Nord-Arran), Argyll and Bute
 Beinn Bhreac (Nordwest-Arran), Argyll and Bute
 Beinn Bhreac (Skye), Highland
 Beinn Bhreac (Soay), Highland
 Beinn Bhreac (Süd-Arran), Argyll and Bute
 Beinn Bhreac (Tarbet), Argyll and Bute
 Beinn Bhreac (Wester Ross), Highland